ВЭС, аббревиатура кириллицей:
 ВЭС — сокращение применяемое в литературе для Военной энциклопедии Сытина.
 ВЭС — сокращение применяемое для ветряной электростанции, состоящей из несколько ВЭУ, собранных в одном или нескольких местах и объединённых в единую сеть.
 ВЭС — отдел внешнеэкономических связей на предприятии